Green Meadow ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Meadow (Delaware)
 Green Meadow (Florida)
 Green Meadow (Tennessee)
 Green Meadow Township, Minnesota

Siehe auch:
 Green Meadows